Goat River bezeichnet folgende Flüsse

in British Columbia (Kanada):
 Goat River (Fraser River), linker Nebenfluss des Fraser River
 Goat River (Kootenay River), rechter Nebenfluss des Kootenay River
 Goat River (Ursula Channel), Zufluss des Ursula Channel

in Ontario (Kanada):
 Goat River (Mattawitchewan River), rechter Nebenfluss des Mattawitchewan River

Goat River bezeichnet außerdem:
 einen Bahnhaltepunkt der Canadian National Railway in British Columbia (Kanada)